Трава́:

 Травянистые растения — жизненная форма высших растений с точки зрения ботаники.
 Трава () — совокупность травянистых растений, покрывающих какую-либо территорию.
 Трава () — в фармацевтике лекарственное растительное сырьё: высушенная или свежая надземная часть травянистых растений.

Другие значения 
 Трава (сленг) — жаргонное название наркотиков, преимущественно марихуаны

Родственные понятия 
 Лекарственные травы
 Специи и Приправы
 Кормовые растения